El municipio de Mansfield (en inglés: Mansfield Township) es un municipio ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2007 tenía una población de 8,127 habitantes y una densidad poblacional de 85 personas por km².

Geografía 
El municipio de Mansfield se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $61,763 y los ingresos medios por familia eran $76,102. Los hombres tenían unos ingresos medios de $50,295 frente a los $35,737 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $26,277. Alrededor del 3.9% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Warren (Nueva Jersey)